Боро́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Бордо, 29 км на захід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
 У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 156 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 335,0 особи, медіана доходів дає  євро на одного споживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Боронн на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Боронн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь